Pierluigi Cera né le  à Legnago en Italie est un footballeur international italien qui évoluait au poste de défenseur.

Carrière 
Il débute en Série A avec le Hellas Vérone le  contre le Milan AC. Après six ans passés dans le nord de l'Italie, il part à Cagliari où il devient un des symboles du club et le capitaine de l'équipe. Infatigable milieu de terrain, c'est lors de la saison 1969-70 que son entraîneur Manlio Scopigno le fait reculer au poste de libéro, à la suite de la grave blessure de Joseph Tomasini. C'est d'ailleurs à ce nouveau poste qu'il est utilisé en équipe nationale, notamment pendant la coupe du monde 1970.

Il joue pour Cagliari jusqu'en 1973 où il part à Cesena, de nouveau au poste de libéro. Il prend sa retraite en 1978, à l'âge de 37 ans.

Palmarès 
 Champion d'Italie en 1970 avec Cagliari

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance à Legnago
Naissance en février 1941
Footballeur international italien
Joueur de l'Hellas Vérone
Joueur du Cagliari Calcio
Joueur de l'AC Cesena
Entraîneur italien de football